Le Championnat NCAA de basket-ball 2022 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

Organisation du tournoi 

Le First Four se dispute à Dayton. Les premiers et deuxièmes tours se déroulent à Portland, Buffalo, Indianapolis, Fort Worth, Milwaukee, Greenville, Pittsburgh et San Diego.

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Chase Center de San Francisco, le AT&T Center de San Antonio, le Wells Fargo Center de Philadelphie et le United Center de Chicago.

Le Final Four se déroule au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

Équipes 

Trente-deux places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four 
Le First Four se joue traditionnellement dans l'University of Dayton Arena à Dayton en Ohio.

Région Ouest - San Francisco

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - Philadelphie

Finale régionale du Est

Région Sud - San Antonio

Finale régionale du Sud

Région Midwest - Chicago

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Lien externe 

  

2022
Basket-ball aux États-Unis en 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022